Valencia de Sil (oficialmente y ) es un lugar y una parroquia del concello de Villamartín de Valdeorras, en la comarca de Valdeorras, provincia de Orense, Galicia, España.

Lugares 
 As Covas
 Santiago
 Valencia do Sil

Referencias 

Parroquias de Villamartín de Valdeorras